Het ATP-toernooi van Los Angeles, ook bekend als het "Countrywide Classic", werd van 4 tot en met 10 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Los Angeles. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

ATP-toernooi van Los Angeles
Los Angeles